

Sigle 
 Movimento dei Non-Allineati – organizzazione internazionale di Stati che si considerano non allineati con o contro le principali potenze mondiali
 Movimento Nazionale Algerino – movimento nazionalista algerino del 1950
 Mehr News Agency – agenzia di stampa iraniana

Codici 
 MNA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Melanguane (Indonesia)

Altro 
 μνα (mna) – in greco è la mina, un'antica moneta